Нёрдлингенский Рис () — природный регион в юго-западной Германии, на границе между Швабским и Франконским Альбом, представляющий собой котловину около 24 км в диаметре, образованную кратером километрового метеорита, упавшего примерно 14,5 млн лет назад. Ранее долина считалась имеющей вулканическое происхождение, и только в 1960 году было выяснено её истинное прошлое. Нёрдлингенский Рис считается одним из наиболее хорошо сохранившихся ударных кратеров на Земле.

В центре котловины находится город Нёрдлинген.

Природа 
В южных и западных частях Риса есть несколько пустошей, покрытых можжевельником. Некоторые из них являются охраняемыми территориями. Типичные растения здесь — жабрица однолетняя, реже —  и колючник бесстебельный. Очень редко встречается скрученник спиральный. Также очень редок ясенец белый, который встречается только на западной окраине Риса. Для букового леса на восточной окраине котловины характерен хруплявник большой, редкое в Германии растение, встречающееся в больших количествах только в Нижней Франконии.

Примечания 

Ударные кратеры Германии